Las Casillas puede referirse a:

Lugares

En España 

 Las Casillas (Martos): pedanía perteneciente al municipio de Martos, en la provincia de Jaén, Andalucía.
 Las Casillas (Laredo): localidad del municipio de Laredo (Cantabria).
 Las Casillas (Anaga): caserío deshabitado del macizo de Anaga en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Canarias.